Ишменева — деревня в Тобольском районе Тюменской области. Входит в состав Ачирского сельского поселения.

География 
Находится примерно в 65 км к северо-западу от Тобольска. Рядом протекает река Ишменевская.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тобольского района